Fjällen kan vara:

 Fjäll – ett berg som når ovanför trädgränsen
 Fjäll – (dialektalt) ett berg eller ett flackt landskap som är mer höglänt än omgivningen
 Fjällen – en bergskedja som sträcker sig över Skandinaviska halvön, se Skanderna
 Fjällen, Småland – en insjö i Hylte kommun
 Fjäll (zoologi) – en hård beklädnad på en djurkropp